Ceramonematidae är en familj av rundmaskar. Ceramonematidae ingår i ordningen Desmodorida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ceramonematidae 33 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Ceramonematidae